Александр Раков:
 Раков, Александр Васильевич (1920—1980) — советский военный лётчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Раков, Александр Григорьевич (1947—2018) — российский писатель, журналист, главный редактор газеты «Православный Санкт-Петербург».
 Раков, Александр Иванович (1902—1972) — советский учёный-медик, член-корреспондент АМН СССР.